The Accomplice – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne
The Accomplice – film del 1917 diretto da Ralph Dean

The Accomplice – film del 2011 diretto da Nathan Howe